Борис Иванович Бутенко () — советский боксёр и дискобол, бронзовый призёр чемпионатов СССР по лёгкой атлетике, участник летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки. Мастер спорта СССР по лёгкой атлетике. Тренер.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны. Был награждён орденом Отечественной войны I степени.

Занимался боксом, был спарринг-партнером известных советских боксёров. Затем перешёл в лёгкую атлетику. Четырежды становился бронзовым призёром чемпионатов СССР в метании диска. На Олимпиаде в Хельсинки занял 11-е место с результатом 48,15 м.

Работал преподавателем кафедры лёгкой атлетики ГЦОЛИФКа. Был заместителем директора по учёбной работе. В 1962 году стал кандидатом педагогических наук. В 1967 году издал пособие «Специализированная тренировка боксёра».

Похоронен на Введенском кладбище (6 уч.).

Выступления на чемпионатах СССР 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1948 года:
 Метание диска —  (45,33);
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1952 года:
 Метание диска —  (48,82);
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1953 года:
 Метание диска —  (49,44);
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1954 года:
 Метание диска —  (50,20);

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 

Метатели диска СССР
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Боксёры СССР
Похороненные на Введенском кладбище